Прогресо (, дословно — прогресс, развитие) — испаноязычный топоним.

Гондурас 
 Прогресо — город в Гондурасе, входит в департамент Йоро, центр одноимённого муниципалитета.

Мексика 
 Прогресо — город в Мексике, штат Идальго, входит в состав муниципалитета Прогресо-де-Обрегон.
 Прогресо — муниципалитет в Мексике, входит в штат Коауила.
 Прогресо — посёлок в Мексике, штате Публа, входит в состав муниципалитета Либрес.
 Прогресо — муниципалитет в Мексике, входит в штат Юкатан.
 Прогресо — город в Мексике, штат Юкатан, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром.

Уругвай 
 «Прогресо» — уругвайский футбольный клуб из города Монтевидео.